Ferula helenae är en flockblommig växtart som beskrevs av Rakhm. och Melibaev. Ferula helenae ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
helenae